Mould ist der Familienname folgender Personen:

 Betty Mould-Iddrisu, seit Februar 2009 Attorney General und Justizministerin des westafrikanischen Landes Ghana
 Beverly Mould (* 1962), südafrikanische Tennisspielerin
 Bob Mould (* 1960), US-amerikanischer Sänger, Songwriter und Gitarrist
 Jeremy Mould (* 1949), britischer Astronom
 Jonathan Mould (* 1991), britischer Radsportler
 Philip Mould (* 1960), britischer Kunsthistoriker und Kunsthändler
 Raymond Mould († 2015), britischer Rennpferdebesitzer